Laspeyres est un patronyme partagé par plusieurs personnalités

 Ernst Adolf Laspeyres (1800-1869), juriste allemand
 Étienne Laspeyres (1834-1913), économiste et statisticien allemand
 Hugo Laspeyres (1836-1913), minéralogiste et géologue allemand
 Jacob Heinrich Laspeyres (1769-1809), entomologiste allemand

Homonymie de patronyme